Osoby o tym nazwisku:
 Klaudia Breś – polska strzelczyni
 Małgorzata Breś – polska florecistka, olimpijka